Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani erano le detentrici del titolo, ma Stefani non ha preso parte al torneo a causa di un infortunio. Dabrowski ha gicato in coppia con Giuliana Olmos, ma sono state sconfitte in semifinale da Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez.

In finale Cori Gauff e Jessica Pegula hanno battuto Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez con il punteggio di 6-4, 65-7, [10-5].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (semifinale)
  Cori Gauff /  Jessica Pegula (campionesse)
  Storm Sanders /  Zhang Shuai (quarti di finale)

  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (quarti di finale) 
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (terzo turno) 
  Beatriz Haddad Maia /  Barbora Krejčíková (secondo turno) 
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (quarti di finale)

Wildcard 

  Kayla Cross /  Victoria Mboko (primo turno)
  Bianca Fernandez /  Leylah Fernandez (secondo turno)

  Rebecca Marino /  Carol Zhao (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2022